Дже́ссіка Гарт ():

 Джессіка Гарт (модель)
 Джессіка Гарт (письменниця)